{{Infobox Chimie
| nom = N,N-diéthyloxamide
| image = N,N-diethyloxamide.svg
| image2 = 
| taille image = 220
| légende = 

| DCI = 
| nomIUPAC = N',N-diéthyloxamide
| nomSystematique = 
| synonymes = N',N-diéthyloxamide, N,N-diéthyl-éthanediamide, N1,N1-diéthyl-éthanediamide,
| CAS = 
| EINECS = 
| RTECS = 
| ATC =  
| DrugBank = 
| PubChem = 
| chEBI = 
| NrE = 
| FEMA = 
| SMILES = CCN(CC)C(=O)C(=O)N
| InChI = 1S/C6H12N2O2/c1-3-8(4-2)6(10)5(7)9/h3-4H2,1-2H3,(H2,7,9)
| InChIKey = HWCVOHTUMBPBSE-UHFFFAOYSA-N 
| StdInChI = 
| StdInChIKey =
| apparence = 

| formule = |C=6|H=12|N=2|O=2  
| masseMol = 
| pKa = 
| momentDipolaire = 
| susceptibiliteMagnetique = 
| diametreMoleculaire = 
| indiceIode = 
| indiceAcide = 
| indiceSaponification = 

| TTransitionVitreuse = 
| fusion = 
| ebullition = 
| solubilite = 
| masseVolumique = 
| TAutoInflammation = 
| pointEclair = 
| limitesExplosivite = 
| pressionVapeur = 
| viscosite = 
| pointCritique = 
| pointTriple = 
| conductivitéThermique = 
| conductivitéÉlectrique = 
| vitesseSon = 

| emsGaz = 
| emsLiquide = 
| emsSolide = 
| esfGaz = 
| esfLiquide = 
| esfSolide = 
| enthFus = 
| enthVap = 
| capaciteTherm = 
| PCS = 
| PCI = 

| codons = 
| pHisoelectrique = 
| acideAmineEss = 

| bandeInterdite = 
| mobiliteElectronique = 
| mobiliteTrous = 
| 1reEnergieIonisation = 
| constanteDielectrique = 

| systemeCristallin = 
| reseauBravais = 
| Pearson = 
| classe =  
| Schoenflies = 
| Strukturbericht = 
| structureType = 
| parametresMaille = 
| volume = 
| macle = 

| refraction = 
| birefringence = 
| dispersion = 
| polychroisme = 
| fluorescence = 
| absorption = 
| transparence = 
| pvrRotatoire = 
| cteVerdet = 

| 67548EECref = 
| symboles = 
| numeroIndex = 
| classificationCE = 
| r = 
| s = 
| transportRef = 
| transport = 
| NFPA704ref = 
| NFPA704 = 
| SIMDUTref = 
| SIMDUT = 
| SGHref = 
| SGH = 
| CIRC = 
| inhalation = 
| peau = 
| yeux = 
| ingestion = 

| DL50 = 
| CL50 = 
| LogP = 0,04040
| DJA = 
| odorat = 

| classeTherapeutique = 

| CAM = 
| biodisponibilite = 
| liaisonProteique = 
| metabolisme = 
| demiVieDistrib = 
| demiVieElim = 
| stockage = 
| excretion = 

| voieAdministration = 
| grossesse = 
| conduiteAuto = 
| precautions = 
| antidote = 

| categoriePsycho = 
| modeConsommation = 
| autresNoms = 
| risqueDependance = 

| autres = 
| autrescations = 
| autresanions = 
| isomères = N,N'-diéthyloxamide, tétraméthyloxamide

| supplement = 
}}
Le N,N-diéthyloxamide ou N',N' -diéthyloxamide''' est un composé organique de formule semi-développée (C2H5)2NCOCONH2. C'est un oxamide asymétrique, les deux substituants éthyle étant sur le même atome d'azote, contrairement à son isomère [[N,N'-diéthyloxamide|N,N-diéthyloxamide]].

Synthèse 

Le N,N''-diéthyloxamide peut être synthétisé de trois façons. La meilleure qui a un rendement de 68%, consiste en la réaction de l'oxalate de diéthyle avec l'hexylamine :

Notes et références 

D